Га́шек () — чешская фамилия (женский вариант — Гашкова). Известные носители:

 Гашек, Александр Владимирович (1946—1993) — русский поэт.
 Гашек, Доминик (род. 1965) — хоккейный вратарь, олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Гашек, Иван (род. 1963) — футболист и тренер, кузен Доминика и Мартина Гашеков.
 Гашек, Мартин (род. 1969) — футболист и тренер, брат Доминика Гашека. 
 Гашек, Ярослав (1883—1923) — писатель-сатирик, драматург, автор «Похождений бравого солдата Швейка».

См. также 
 Гашкова, Ярмила (1887—1931) — чешская журналистка, прозаик, жена Ярослава Гашека
 (2734) Гашек — астероид, названный в честь Ярослава Гашека